Waynesville Main Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Waynesville Main Street Historic District (Waynesville, North Carolina), NRHP-ID 05001414
 Waynesville Main Street Historic District (Waynesville, Ohio), NRHP-ID 02000220